Inne:
 Base – sieć telefonii komórkowej
 Base – minialbum Jonghyuna
 BASE jumping – sport ekstremalny

Zobacz też:
 Ace of Base
 Basse